Tristar (właśc. Lockheed L-1011 TriStar) – szerokokadłubowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu, produkowany przez Lockheed Corporation
 Tristar (Trójmiejski Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego) – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście
 Tri-Star (od 1991 roku TriStar Pictures Inc.) – jednostka zależna amerykańskiej wytwórni filmowej Columbia Pictures